José Ignacio Ordóñez (Cuenca, 1829- Quito, 14 de julio de 1893, fue un sacerdote y arzobispo católico ecuatoriano que se desempeñó como 6° Arzobispo de Quito.

Biografía 

Nacido en Cuenca, Azuay en 1829, hermano del gobernador del Azuay, Carlos Ordóñez Lasso de la Vega y cuñado de Hortensia Mata. 

Primer obispo de Riobamba quien fue elegido el 22 de junio de 1866 y siendo ordenado como tal el 21 de septiembre de 1876. Tiempo después fue Arzobispo de Quito del 3 de julio de 1882 hasta su muerte el día 14 de julio de 1893.  Fue sucesor del entonces Arzobispo José Ignacio Checa y Barba, quien por sus enfrentamientos con el presidente Ignacio de Veintimilla terminaría siendo envenenado la mañana del Viernes Santo de 1877. La elección del en ese entonces obispo Ordóñez obedeció a la necesidad de mantener una persona firme y fiel a los dictámenes de la iglesia y la fe, en una época convulsa a finales del siglo XIX. Tuvo una destacada participación y se ganó el respeto dentro de la Iglesia Católica. Por esta razón Participó en el Concilio Vaticano I, que fue convocado por el papa Pío IX en 1869 para enfrentar al racionalismo y al galicanismo. Fue de vital importancia que se celebre el Concilio puesto que por todos los problemas que existían a partir de las revoluciones y sobre todo la formación del estado de Italia, había bastante incertidumbre sobre el futuro. Aquí se aprobó como dogma de fe la doctrina de la infalibilidad del papa. Adicionalmente trabajó por fomentar la educación para lo cual fue fundador de la unidad Educativa Sagrados Corazones de la ciudad de Cuenca con García Moreno. 

Falleció en Quito en el año de 1893, siendo enterrado en la Catedral Metropolitana de Quito que se encuentra en el centro histórico de esa ciudad en la plaza central.

Relación con Juan Montalvo 
José Ignacio Ordoñez fue uno de los censores de la obra más importante de Juan Montalvo, los Siete Tratados. Su decisión fue ratificada por la Iglesia Católica que lo respaldó. Sin embargo, al prohibir su lectura, sin embargo el efecto que tuvo fue el contrario puesto que aumentó su popularidad y terminó provocando la respuesta furibunda del autor que se concretaría en el libro Mercurial Eclesiástica, que fue uno de los escritos más anticlericales del autor. Empezando con una cita de Spinoza, prosigue a pintar el perfil de Ordoñez de manera exagerada pero que al final sería la que terminaría pasando a la historia y por lo que muchas veces es recordado "el padre Ordoñez".

Véase también 

 José Ignacio Checa y Barba
 Gabriel García Moreno
 Ignacio de Veintimilla
 Juan Montalvo 
 Julio María Matovelle

Referencias 

Arzobispos de Quito